Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2001 года прошёл с 4 по 11 ноября в Анталье (Турция). Это был 71-й чемпионат мира среди мужчин и 14-й среди женщин. В нём приняли участие 267 атлетов из 53 стран.

Медалисты

Мужчины

Женщины 
{| 
|-
!colspan=7|48 кг
|-
|Рывок
| || 85.0 кг
| || 77.5 кг
| || 75.0 кг
|-
|Толчок
| || 105.0 кг
| || 100.0 кг
| || 95.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Гао Вэй|Китай}} || 190.0 кг
|{{flagmedalist|Блэсид Удох|Нигерия}} || 175.0 кг
|{{flagmedalist|Чэнь Ханьтун|Тайвань|олимп}} || 170.0 кг
|-
!colspan=7|53 кг
|-
|Рывок
| || 95.0 кг
| || 92.5 кг
| || 90.0 кг
|-
|Толчок
| || 115.0 кг
| || 115.0 кг
| || 115.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Ли Фэнъин|Тайвань|олимп}} || 210.0 кг
|{{flagmedalist|Цю Хунся|Китай}} || 207.5 кг
|{{flagmedalist|Александра Эскобар|Эквадор}} || 205.0 кг
|-
!colspan=7|58 кг
|-
|Рывок
| || 95.0 кг
| || 95.0 кг
| || 92.5 кг
|-
|Толчок
| || 122.5 кг
| || 117.5 кг
| || 115.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Александра Клейновска|Польша}} || 215.0 кг
|{{flagmedalist|Лю Бин|Китай}} || 212.5 кг
|{{flagmedalist|Мариета Готфрид|Польша}} || 202.5 кг
|-
!colspan=7|63 кг
|-
|Рывок
| || 105.0 кг
| || 102.5 кг
| || 102.5 кг
|-
|Толчок
| || 125.0 кг
| || 125.0 кг
| || 125.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Сяо Ин|Китай}} || 230.0 кг
|{{flagmedalist|Анастасия Цакири|Греция}} || 227.5 кг
|{{flagmedalist|Го Пинчунь|Тайвань|олимп}} || 227.5 кг
|-
!colspan=7|69 кг
|-
|Рывок
| || 115.0 кг
| || 110.0 кг
| || 110.0 кг
|-
|Толчок
| || 142.5 кг
| || 140.0 кг
| || 130.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Валентина Попова|Россия}} || 257.5 кг
|{{flagmedalist|Светлана Хабирова|Россия}} || 250.0 кг
|{{flagmedalist|Эстер Круцлер|Венгрия}} || 240.0 кг
|-
!colspan=7|75 кг
|-
|Рывок
| || 116.0 кг
| || 112.5 кг
| || 112.5 кг
|-
|Толчок
| || 140.0 кг
| || 135.0 кг
| || 135.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Дьёндьи Ликереш|Венгрия}} || 255.0 кг
|{{flagmedalist|Шуле Шахбаз|Турция}} || 247.5 кг
|{{flagmedalist|Цао Чуньянь|Китай}} || 242.5 кг
|-
!colspan=7|+75 кг
|-
|Рывок
| || 127.5 кг
| || 125.0 кг
| || 117.5 кг
|-
|Толчок
| || 155.0 кг
| || 150.0 кг
| || 150.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Альбина Хомич|Россия}} || 282.5 кг
|{{flagmedalist|Агата Врубель|Польша}} || 275.0 кг
|{{flagmedalist|Чэнь Сяолянь|Тайвань|олимп}} || 262.5 кг
|}

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Полные результаты на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики

Тяжёлая атлетика
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Турции
Тяжёлая атлетика